Huppe, touffe de plumes ;
 Huppe d'Afrique, huppe africaine non migratrice ;
 Huppe fasciée, oiseau de la famille des Upupidae ;
 Cariama huppé, espèce d'oiseau terrestre le plus grand d'Amérique du sud ;
 Cochevis huppé, espèce d'alouette ;
 Coliou huppé, espèce d'oiseau de la famille des Coliidae ;
 Commandeur huppé, passereau également appelé Bruant commandeur, Cardinal vert et Cardinal jaune ;
 Mésange huppée, espèce de passereau ;
 Paroare huppé, espèce de passereau ;

 Savacou huppé, petit héron ;
 Vaneau huppé, espèce d'oiseaux limicoles